Батоврин, Виктор Константинович (1950 г.р.) — российский учёный в области системной инженерии и открытых информационных систем, педагог, переводчик,
Батоврин, Сергей Юрьевич (1957 г.р.) — советский и американский художник, пацифист, диссидент.